hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia